IJlst kan betrekking hebben op:

 IJlst (stad), de stad IJlst
 IJlst (gemeente), de voormalige gemeente IJlst